На сегодняшний день в Подмосковье активно развивается 143 вида спорта: 12 зимних олимпийских, 43 летних олимпийских, 88 неолимпийских, а также национальные виды. По состоянию на 31 декабря 2008 года к услугам населения Московской области предоставлено 5765 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 147,7 тысяч человек. В их числе: 130 стадионов, 42 Дворца спорта и универсальных спортивных комплекса (из них 13 — с ледовой ареной), 179 плавательных бассейнов, 1765 спортивных зала, 2503 плоскостных сооружений. Годовой прирост составил 220 спортсооружений с единовременной пропускной способностью 5,2 тысяч человек

Футбол 
В сезоне 2020/2021 в премьер-лиге выступает один подмосковный клуб — Химки. Самое высокое место, которого удостаивался данный подмосковный коллектив в чемпионатах России — 9 в сезоне 2007 года. Ранее в премьер-лиге участвовал клуб «Сатурн». Клубы Московской области также периодически играют в первенстве России по футболу в первом дивизионе (в разные годы принимали участие клубы «Химки», «Сатурн», «Витязь», «Спартак-Орехово» и «Технинвест-М»), втором дивизионе в зонах «Запад» и «Центр», в Любительской футбольной лиге зоны Подмосковье и в чемпионате Московской области по футболу. Самый большой стадион Московской области — «Арена Химки» на 18000 мест. На стадионе Арена Химки в 2010 году будет играть ПФК ЦСКА. На стадионе Сатурн 16500 мест.
Также в Московской области развивается детско-юношеский спорт. В 2003 году при содействии губернатора Московской области Бориса Громова было создано училище Олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», на базе которого создан клуб любительской футбольной лиги Мастер-Сатурн. Воспитанники УОР «Мастер-Сатурн» являются четырёхкратными победителями кубка Московской области среди юношей, а также в 2009 году заняли второе место в кубке России среди воспитанников специализированных футбольных заведений. В 2009 году сборная Московской области завоевала бронзу на кубке России среди юношеских сборных команд, проиграв в полуфинале сборной Москвы. В 2007 году впервые в истории российского чемпионата был выбран самый честный клуб премьер-лиги. Первый титул «Мяч без пятен» получил подмосковный клуб («Химки»)

Клубы Московской области в России

Хоккей 
В сезоне 2020/2021 в КХЛ выступает подольский Витязь. В прошлых сезонах принимали участие мытищинский Атлант, воскресенский Химик и ХК МВД.

Баскетбол 
В сезоне 2010/2011 в суперлиге А будут участвовать 2 клуба из Московской области — люберецкий Триумф и химкинские Химки.Баскетбольный клуб Химки в сезоне 2008/2009 стал финалистом еврокубка, обладателем кубка России и в третий раз стал серебряным призёром чемпионата России. В сезоне 2009/2010 клуб дебютировал в Евролиге, а также в четвёртый раз попал в финал чемпионата России, где в очередной раз уступил ЦСКА. Также в Подмосковье проходит чемпионат Московской области по баскетболу.

Волейбол 
В сезоне 2010/2011 в чемпионате России принимает участие одна подмосковная команда — одинцовская Искра, которая в 2004 году была финалистом лиги чемпионов, а в 2009 — бронзовым призёром. Клуб четырежды становился серебряным призёром чемпионата России по волейболу.

Конный спорт 
В 2012 году в деревне Орлово началось строительство Национального Конного Парка «РУСЬ», крупнейшего в Европе центра конного спорта. В парке находятся конноспортивные манежи, спортивная школа. Планируется также строительство ипподрома и троеборной трассы для кросса. В 2014-м году в Парке был проведен личный Чемпионат России по выездке.

Ссылки 
 Московская областная федерация баскетбола
 Федерация футбола Московской области

Примечания